Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Padova Femminile nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.

Stagione 
La stagione comincia con la collaborazione con il Calcio Padova che porta la Ženský-Padova Femminile a cambiare nome Calcio Padova Femminile. Iscritta al campionato di Serie B al termine della stagione si piazza al 4º nel girone B. In Coppa Italia viene eliminata ai sedicesimi di finale.

Divise e sponsor 
Sponsor tecnico è Macron. La prima divisa è composta da una maglia bianca, calzoncini rossi e calzettoni rossi.

Organigramma societario 

Area direttiva
Presidente: Sabina Baldina
Vice Presidente: Gianni Baldan
Segretario: Giuseppe Ferrato
Tesoriere: Massimo Mingardi
Consiglieri: Giuseppe Dal Pozzolo, Monica Mimo, Filippo Tornetta, Giuseppe Ferrato

Area tecnica
Direttore Sportivo: Valver Pepato
Resp. Settore Giovanile: Filippo Tornetta
Resp. Prima Squadra: Giuseppe Dal Pozzolo
Resp. Primavera: Massimo Mingardi
Resp. Esordienti: Filippo Tornetta
Resp. Logistica: Monica Mimo
Segreteria: Giuseppe Ferrato, Luciano Veronese

Staff tecnico
Allenatore: Michele Mafficini
Preparatore atletico: Raffaele Mazzucato
Preparatore portieri: Mirco Baraldo

Rosa

Risultati

Campionato

Coppa Italia

Statistiche

Reti 
 Claudia Ferrato (9)
 Chiara Sarain (7)
 Lisa Dal Bianco (6)
 Margherita Giubilato (6)
 Arianna Cattuzzo (4)
 Rossella D'Antonio (4)
 Marianna Fabbruccio (3)
 Ilaria Lancellotti (3)
 Marta Michielon (3)
 Alessia Mazzucato (2)
 Claudia Saggion (2)
 Laura Peruzzo (1)

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale

2015-2016